Радзишевский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Радзишевский, Бронислав Леонард (1838—1914) — польский химик.
 Радзишевский, Вацлав (1898—1940?) — польский офицер, герой обороны Брестской крепости в 1939 году.
 Радзишевский, Владимир Владимирович (род. 1942) — советский и российский журналист и литературный критик.
 Радзишевский, Владислав (Вадим) Николаевич (1923—1975) — советский футболист, тренер.
 Радзишевский, Идзи Бенедикт (1871—1922) — католический священник, ректор нескольких высших духовных учебных заведений.

См. также 
 Родзишевский, Тимофей (1812—1893) — польский писатель.